Alexis Jacquemin (1938-2004) – economista belga
 Anne Jacquemin (1963) – attrice francese
 Georges Philippe Jacquemin (1834-1906) – generale francese
 Jean-Bernard-Abraham Jacquemin (1756-1826) – architetto francese
 Jeanne Jacquemin (1863-1903) – pittrice e incisore francese
 Michel Jacquemin (1939-2009) – politico francese
 Olivier Jacquemin (1975) – kayakista francese
 Victor Jacquemin (1892 – ...) – velocista belga